Bryne kan syfta på:
Bryne – ett handverktyg för skärpning av eggar
Bryne, Norge – en tätort i Norge
Bryne FK – en fotbollsklubb i Norge

Se även
Brynesjön